Ware (Engeland), stad met rond 17.000 inwoners in het district East Hertfordshire, Engeland
 Ware (Illinois), een stad met rond 3.400 inwoners in Union County in de Amerikaanse staat Illinois
 Ware (Massachusetts), een stad met rond 10.000 inwoners in Hampshire County in de Amerikaanse staat Massachusetts
 Ware County, een county in de Amerikaanse staat Georgia
 WARE (band), een Nederlandse poprockband
 Warez, illegaal verspreide software

Personen
Chris Ware, een Amerikaanse stripmaker en artiest
Herta Ware, Amerikaans actrice
Jessie Ware, Brits singer-songwriter
Koko B. Ware, een Amerikaans professioneel worstelaar